The Circle – powieść Dave’a Eggersa
 The Circle – film z 1925
 The Circle – film z 2015
 The Circle. Krąg – film z 2017, ekranizacja powieści
 The Circle – singel Tomcrafta
 The Circle – album zespołu Bon Jovi wydany w 2009.
 The Circle – album zespołu B’z wydany w 2005.